Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Lori McNeil 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Zina Garrison (semifinali)
 Lori McNeil (finale)
 Barbara Potter (primo turno)

 Kate Gompert (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Wendy White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1987